Apax Partners MidMarket est une société de capital investissement Française. Elle dispose d'une forte réputation en particulier dans ses trois secteurs d'expertise (Technologies, Distribution, Services et Santé) en France, au Benelux et en Suisse.

Apax a annoncé en Juillet 2021 la levée de son tout dernier fonds, Apax Midmarket X, d'une taille record de 1,6 milliard d’euros, bien au-delà de son plafond initial.

Présentation 
Apax Partners SA est une société qui gère les FPCI (Fonds Professionnels de Capital Investissements) levés jusqu’en 2007, et agit en tant que conseil en investissement pour Altamir, le premier véhicule côté de private equity sur le marché boursier français.

Apax Partners MidMarket est une société qui gère les FPCI depuis 2008 et agit en tant que conseil en investissement d’Apax Partners SA sur les fonds précédents.

Apax Partners est une société d'investissement spécialisée dans le financement par LBO des entreprises de type PME et ETI en France et en Europe. C’est un acteur historique du private equity et de la transmission d’entreprise par LBO. Seize sociétés sont actuellement accompagnées par Apax Partners. En 2014, l’entreprise compte 40 collaborateurs dont 20 dédiés à l’équipe d’investissement. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à 2,5 milliards d’euros.

Apax Partners soutient, depuis 2011, les PRI (Principes pour l’Investissement Responsable) de l’ONU (UNPRI), afin d’intégrer les critères responsables dans sa gestion et sa politique d’investissement.

Étant l’un des membres fondateurs de l’AFIC, association regroupant les professionnels du capital investissement, Apax Partners MidMarket est aussi à l’initiative de la création du premier FCPR.

Par ailleurs, Apax Partners entretient des liens historiques avec Apax Partners LLP à Londres, qui gère des fonds différents et se concentre désormais sur des acquisitions de taille plus importante à l’échelle mondiale.

Historique 

L’entreprise est créée par Maurice Tchenio et Ronald Cohen sous le nom de Multinational Management Group (MMG) en 1972.

Apax Partners est à l’initiative de la création du premier FCPR (Fonds Communs de Placement à Risque) doté de 100 millions de Francs en 1983 et de la co-fondation de l’AFIC 1984 : En 1990, l'entreprise adopte d'une stratégie sectorielle autour de 4 secteurs (TMT- Distribution - Santé - Services) En 1991, MMG devient Apax Partners

En 1998  Apax Partners reprend Dagard. En 2006, Apax Partners MidMarket décide de rester centré sur le MidMarket et de conserver son indépendance par rapport à Apax Partners LLP.

En 2010, Maurice Tchenio, le fondateur d'Apax Partners, transmet du contrôle de l'entreprise à ses associés, sous la présidence d’Eddie Misrahi

2011 : Apax Partners lève le  Apax France VIII doté de 

2012 :  de l’entreprise

2013 : rachat du Groupe INSEEC auprès de l'américain CEC.

 : Le fonds Apax France VIII est investi à hauteur de 60 %.

 : Apax se renforce sur le marché de l'éducation supérieure privée et rachète au groupe Laureate ses écoles françaises (ESCE, ECE, EBS Paris, IFG), toutes situées dans le  de Paris pour près de 200 millions d'euros. 

 : vente d'INSEEC U. au fonds britannique Cinven pour près de 800 millions d'euros.

Les associés 
Agréée par l’AMF, Apax Partners est une entreprise indépendante, détenue à 100 % par ses 6 associés (Eddie Misrahi, Bruno Candelier, Monique Cohen, Bertrand Pivin, Gilles Rigal, Thomas de Villeneuve).

Investisseurs 
Types d’investisseurs dans le fonds Apax France VIII (dernier fond levé en 2011 par Apax Partners) :
 Sociétés de placement 
 Fonds de pension
 Fonds de fonds 
 Fonds souverains 
 Compagnies d’assurance
Zones géographiques des investisseurs dans le fond Apax France VIII (dernier fond levé en 2011 par Apax Partners) :
 France 51 %
 Autres pays d’Europe 20 %
 Amérique du Nord 23 %
 Reste du monde 6 %

Critiques 
Les circonstances entourant la scission, le transfert d'actifs et l'effondrement ultérieur de la société britannique British United Shoe Machinery (BUSM) en 2000 ont conduit à des questions sur le comportement d'Apax Partners soulevées au Parlement britannique par les députés des deux principaux partis. Après que les demandes d'enquête sur la perte de centaines de pensions aient été refusées, Ros Altmann, experte de ce type de questions, a décrit ce cas comme.

Notes et références

Articles connexes 
 Aigle (entreprise)

Fonds de capital-investissement ayant son siège aux États-Unis
Entreprise ayant son siège au Royaume-Uni
Entreprise fondée en 1969